Louer steht für:
 Louer, französische Gemeinde

Louer ist der Name folgender Personen:

 Amelia Louer (1942–2021), niederländische Leichtathletin
 Frits Louer (1931–2021), niederländischer Fußballspieler